Center za pospeševanje malega gospodarstva je ustanovila Vlada Republike Slovenije, vendar spada pod Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije.

Zunanje povezave 
 Uradna stran centra

Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije